Campylospora är ett släkte av svampar. Campylospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Campylospora